Ajo de cigüeña puede referirse a:

 El nombre común de la planta Allium sphaerocephalon.
 El nombre común de la planta Allium vineale.
 El nombre común de la planta Armeria arenaria
 El nombre común de la planta Muscari comosum.